Baldwin County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin County (Alabama)
 Baldwin County (Georgia)